Les députés de la cinquième législature du Bundestag sont les députés du Bundestag élus lors des élections fédérales allemandes de 1965 pour la période 1965-1969.

Liste des députés

Annexes

Articles connexes 
 Bundestag
 Élections fédérales allemandes de 1965
 Cabinet Erhard II
 Cabinet Kiesinger

05